А́нна Ви́кторовна Вя́хирева (род. 13 марта 1995 года, Волгоград, Россия) — российская гандболистка, правый крайний и правый полусредний норвежского клуба «» и сборной России. Олимпийская чемпионка 2016 года (самый ценный игрок турнира), серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года (самый ценный игрок турнира) и бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года. Серебряная медалистка Олимпийских игр в Токио . Выступает под номером 13. Заслуженный мастер спорта России.

Младшая сестра российской гандболистки Полины Кузнецовой. Спортивное прозвище — «Гандбольный Месси».

Биография 

Занимается гандболом с 6 лет. Когда Анна была маленькой, семья переехала в Тольятти. Как и сестру Полину, Анну тренировал её папа Виктор Вяхирев, в то время, когда она играла в клубах «Лада» и «Звезда». Отец переучил Анну на левшу, поскольку левши особенно ценятся в гандболе, к тому же он не хотел, чтобы его дочери конкурировали, если окажутся в одной команде, поскольку Полина Кузнецова является правшой. Окончила Астраханский государственный университет.

Спортивная карьера 
На Олимпийских играх 2016 года 21-летняя Вяхирева забросила 36 мячей в 8 матчах, в том числе пять мячей в финале против сборной Франции (22:19). Анна была признана самым ценным игроком олимпийского турнира.

На чемпионате Европы 2018 года во Франции в 8 матчах забросила 43 мяча (4-е место) и сделала 41 передачу (1-е место), с большим отрывом став лучшей по системе «гол+пас» (84 очка). По итогам турнира, где сборная России заняла второе место, Анна была признана самым ценным игроком.

На чемпионате мира 2019 года в Японии стала лучшей по передачам (62) и по системе «гол+пас» (107 очков), сыграв все 10 матчей. Сборная России заняла третье место, и Вяхирева получила свою первую медаль чемпионата мира, а также единственной из россиянок была включена в символическую сборную турнира как лучший правый полусредний.

Из-за травмы поясницы была вынуждена пропустить чемпионат Европы 2020 года. В составе сборной Анну заменила Валерия Маслова.

На Олимпийских Играх 2020 года Вяхирева была второй раз подряд признана самым ценным игроком олимпийского турнира. завоевала серебро. 

После Олимпиады заявила, что планирует сделать перерыв в карьере для восстановления физического и ментального здоровья. Вернулась в гандбол 15 марта 2022 в игру «Ростов-Дона» против ЦСКА (30:34).

В конце июня 2022 года перешла в норвежский «Вайперс», подписав контракт на год.

Личная жизнь 
По вероисповеданию — баптистка. Замужем за сотрудником гандбольного клуба «Ростов-Дон».

Игровая карьера 
 2011—2014  «Звезда» (Звенигород)
 2014—2016  «Астраханочка» (Астрахань)
 2016—2022  «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону)
 2022 — наст. вр. «Вайперс» Кристиансанн.

Спортивные достижения 
  Летний европейский юношеский фестиваль 2011 года в городе Трабзон — 1-е место.
  Чемпионат Европы по гандболу среди девушек до 19 лет 2009 — 2-е место (MVP турнира).
  Чемпионат Европы по гандболу среди девушек до 19 лет 2011 — 1-е место.
  Чемпионат мира по гандболу среди девушек до 18 лет 2012 — 2-е место (MVP турнира).
  Чемпионат Европы по гандболу среди девушек до 19 лет 2013 — 1-е место (MVP турнира).
  Чемпионат России по гандболу среди женщин 2015/2016 (1-е место, лучшая правая полусредняя сезона (MVP турнира)),2016/2017,2017/2018,2018/2019,2019/2020
  Чемпионат России по гандболу среди женщин 2020/2021
 Лучшая правая крайняя сезона 2015—2016 годов по версии Planet Handball.
 Лучший игрок мира 2019 года по версии Handball Planet 
  Летние Олимпийские игры 2016 года — 1-е место (MVP турнира).
  Летние Олимпийские игры 2020 года — 2-е место (MVP турнира)
 Обладатель Кубка России 2016/2017,2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021
 Обладатель Суперкубка России 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
 Серебряный призер Лиги Чемпионов 2018/2019
 Обладатель Кубка Норвегии 2023
  Чемпионат Европы по гандболу среди женщин 2018 — 2-е место (MVP турнира)
  Чемпионат мира по гандболу среди женщин 2019 — 3-е место (лучший правый полусредний турнира)

Выступления за сборную

Награды 
 Орден Дружбы (25 августа 2016 года) — за высокие спортивные достижения на Играх XXXI Олимпиады 2016 года в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия), проявленные волю к победе и целеустремлённость.
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (11 августа 2021 года) — за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио (Япония).
 Заслуженный мастер спорта России (2016)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ГК «Ростов-Дон»
 Профиль на сайте клуба «Астраханочка»

Гандболистки России
Игроки ГК «Ростов-Дон»
Игроки ГК «Лада»
Игроки ГК «Звезда»
Игроки ГК «Астраханочка»
Олимпийские чемпионы от России
Олимпийские чемпионы по гандболу
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки женской сборной России по гандболу
Выпускники Астраханского государственного университета
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года